Saranac ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Saranac (Louisiana)
 Saranac (Michigan)
 Saranac (New York)
 Saranac Inn (New York)
 Saranac Lake (New York)

Schiffe:
 USS Saranac (1814)
 USS Saranac (1848)
 USS Saranac (1899)
 USS Saranac (AO-74)